Шаврин — фамилия.

Известные носители 
 Шаврин, Александр Валерьевич (1960—2017) — советский и российский актёр.
 Шаврин, Вадим Олегович (род. 1988) — украинский футболист.
 Шаврин, Валерий Александрович (1930—1978) — советский театральный актёр, режиссёр и драматург.
 Шаврин, Олег Иванович (1936—2021) — советский и российский учёный.
 
 Шаврин, Фёдор Владимирович (1880—1915) — русский художник.
 

 Шаврина, Екатерина Феоктистовна (род. 1943) — советская и российская певица.